Edward Digby ist der Name folgender Personen:

* Edward Digby, 2. Earl Digby (1773–1856), britischer Adliger und Politiker
 Edward Digby, 6. Baron Digby (1730–1757), irischer Adliger und Politiker
 Edward Digby, 9. Baron Digby (1809–1889), britischer Adliger und Politiker
 Edward Digby, 10. Baron Digby (1846–1920), britischer Adliger und Politiker
 Edward Digby, 11. Baron Digby (1894–1964), britischer Adliger und Politiker
 Edward Digby, 12. Baron Digby (1924–2018), britischer Adliger und Politiker